

Astronomia 
 13499 Steinberg – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Steinberg Media Technologies – azienda informatica tedesca
 Steinberg Nuendo – software della Steinberg Media Technologies

Persone 
 Eric Steinberg – attore statunitense
 Ernst von Steinberg – politico tedesco
 Flo Steinberg – editrice statunitense
 Maximilian Steinberg – compositore lituano
 Milton Steinberg – rabbino, teologo e filosofo statunitense
 Saul Steinberg – disegnatore statunitense
 William Steinberg – direttore d'orchestra tedesco naturalizzato statunitense

Geografia

Austria

Comuni 
 Steinberg am Rofan – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Steinberg-Dörfl – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Ex comuni e frazioni 
 Rohrbach-Steinberg – ex comune ora aggregato Hitzendorf, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Steinberg – frazione di Hitzendorf, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Steinberg – frazione di Ligist, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Steinberg – ex comune ora frazione di Sankt Georgen im Lavanttal, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Steinberg an der Rabnitz – ex comune ora frazione di Steinberg-Dörfl, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Steinberg bei Weiz – ex comune ora frazione di Mortantsch, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania

Comuni 
 Steinberg – comune nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Steinberg – comune nel circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)
 Steinberg am See – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Steinberg – frazione di Brunnhartshausen, comune nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Steinberg – ex comune ora frazione di Buckautal, comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Steinberg – ex comune ora frazione di Gedern, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Steinberg – quartiere di Goslar, città nel circondario di Goslar (Bassa Sassonia)
 Steinberg – frazione di Gumtow, comune nel circondario del Prignitz (Brandeburgo)
 Steinberg – frazione di Hückeswagen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinberg – frazione di Langwedel, comune nel circondario di Verden (Bassa Sassonia)
 Steinberg – frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinberg – quartiere di Schweinfurt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Steinberg – ex comune ora frazione di Wadern, città nel circondario di Merzig-Wadern (Saarland)
 Steinberg-Deckenhardt – ex comune ora frazione di Oberthal, comune nel circondario di Sankt Wendel (Saarland)
 Watzenborn-Steinberg – ex comune ora frazione di Pohlheim, città nel distretto di Gießen (Assia)

Norvegia 
 Steinberg – frazione di Nedre Eiker, comune nella contea di Viken